Jean-Claude Zieger, né à Strasbourg en 1946, est un journaliste alsacien qui travaille actuellement à la chaîne de télévision française, France 3.
Après avoir réalisé ses études au Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ), il commence à travailler comme rédacteur au quotidien les DNA.
Par la suite, il exerça le métier de journaliste à Radio France et à l'antenne de télévision qui s'installe à Strasbourg.
Au moment de la disparition de l'ORTF, il décide de rester travailler à France 3, où il continue à réaliser des reportages, présenter des émissions et produire des programmes, depuis presque trente ans.

Pendant près de dix ans il présenta notamment le programme franco-allemand, Vis-à-Vis, et est spécialiste des archives audiovisuelles.
Personnage connu de la culture alsacienne, il réside actuellement à Marlenheim.

Naissance en 1946
Journaliste français du XXIe siècle
Naissance à Strasbourg
Journaliste alsacien
Élève du Centre universitaire d'enseignement du journalisme